Heddon kan syfta på:

 Heddon, Devon – en ort i Filleigh, North Devon, Devon, England
 Heddon (efternamn)
 Heddon (wobblermärke) – ett klassiskt wobblermärke ifrån USA
 Heddon-on-the-Wall – en ort och civil parish i Northumberland, England
 Heddon Greta – en ort i Cessnock, New South Wales, Australien
 Black Heddon – en ort i Belsay, Northumberland, England